Останнього разу, коли турнір проводився, тобто 2013 року, в ньому перемогла пара Крістіна Младенович та Катаржина Пітер, але цього року вони не грали.

Титул здобули Корнелія Лістер та Рената Ворачова, здолавши в фіналі пару Екатеріне Горгодзе/Аранча Рус, 7–6(7–2), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання

Джерела
Основна сітка 

Internazionali Femminili di Palermo - Doubles
2019 Doubles
2019 в італійському спорті